Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Bett1open) van 2022 vond plaats van 13 tot en met 19 juni 2022 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 41e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op grasbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Ljoedmila Samsonova kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Ons Jabeur uit Tunesië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic die in de tweede set de strijd moest staken wegens een enkel­bles­sure. Jabeur wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Berlijn op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 116.340 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Viktoryja Azarenka en Aryna Sabalenka had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Sabalenka zou met Veronika Koedermetova deel­nemen, maar zij ver­an­der­den van plan en meldden zich ruim voor aanvang van het toernooi af.

Het als eerste geplaatste duo Storm Sanders en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Alizé Cornet en Jil Teichmann in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australische Sanders had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Tsjechische Siniaková zeven­tien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Berlijn 2022
Berlijn